Het ATP-toernooi van Amsterdam 2000 (met de officiële naam Energis Dutch Open) vond plaats van 17 tot en met 23 juli. Er werd gespeeld op de gravelbanen van het Amstelpark in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Amsterdam
ATP-toernooi van Amsterdam